Hochstraß heißen folgende geographischen Objekte:

 Hochstraß (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hochstraß (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hochstraß (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Hochstraß (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hochstraß (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Hochstraß (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Hochstraß (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hochstraß (Moers), Ortsteil der Stadt Moers, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Hochstraß (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochstraß (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hochstraß (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hochstraß (Regenstauf), Ortsteil der Stadt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hochstraß (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Hochstraß (Gemeinde Lockenhaus), Katastralgemeinde von Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Hochstraß (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Ortschaft von Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Hochstraß (Gemeinde Seitenstetten), Ortsteil von Seitenstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hochstraß (Gemeinde Stössing), Katastralgemeinde von Stössing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hochstraß (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hochstraß (Gemeinde Weinzierl), Ortsteil von Weinzierl am Walde, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Hochstraß (Gemeinde Wilhelmsburg), Ortsteil von Wilhelmsburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hochstraß (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hochstraß (Gemeinde Pitzenberg), Ortsteil von Pitzenberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hochstraß (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hochstraße (Begriffsklärung)